Община Беране се намира в областта Санджак, в северната част на Черна Гора с площ 717 km² и население 35 068 души (2003). Административен център е град Беране.

Население 
Населението на общината през 2003 година е 35 068 души.

Външни препратки 
Официален сайт на Беране